Ostatnia wieczerza – wieczerza paschalna Jezusa z apostołami,

 Ostatnia Wieczerza – polska powieść autorstwa Pawła Huelle

Ostatnia wieczerza w malarstwie 

(Mk 14, 12–25; Mt 26, 20–29; Łk 22, 14–23; J 13, 1–20; 1 Kor 11, 23–25)
 Giotto – Ostatnia Wieczerza, 1304–1306 (fresk), Capella degli Scrovegni, Padwa
 Duccio di Buoninsegna – Ostatnia Wieczerza, 1308–1311, Museo dell’Opera del Duomo, Siena
 Pietro Lorenzetti – Ostatnia Wieczerza, 1320–1330 (fresk), Bazylika św. Franciszka, Asyż
 Taddeo Gaddi – Ostatnia Wieczerza, ok. 1340, Klasztor Santa Croce, Florencja
 Jaume Serra – Ostatnia Wieczerza, 1370–1400, Museo Nazionale, Palermo
 Lorenzo Monaco – Ostatnia Wieczerza, ok. 1400, Gemäldegalerie, Berlin
 Sassetta – Ostatnia Wieczerza, 1423, Pinacoteca Nazionale, Siena
 Andrea del Castagno – Ostatnia Wieczerza, 1445–1450 (fresk), Museo Castagno, Florencja
 Andrea del Castagno – Ostatnia Wieczerza, 1447, Klasztor Santa Apollonia, Florencja
 Fra Angelico – Ostatnia Wieczerza, ok. 1450, Museum San Marco, Florencja
 Dirk Bouts – Ostatnia Wieczerza, 1464–1468, Sint-Pieterskerk, Lowanium
 Taddeo Crivelli – Ostatnia Wieczerza, 1469, J. Paul Getty Museum, Los Angeles
 Jaime Huguet – Ostatnia Wieczerza, ok. 1470, Muzeum Narodowe Sztuki Katalonii, Madryt
 Justus van Gent – Ostatnia Wieczerza, 1473, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino
 Domenico Ghirlandaio – Ostatnia Wieczerza, 1476 (fresk), Badia dei Santi Michele e Biagia, Passignano
 Domenico Ghirlandaio – Ostatnia Wieczerza, 1480 (fresk), Ognissanti, Florencja
 Domenico Ghirlandaio – Ostatnia Wieczerza, ok. 1486 (fresk), San Marco, Florencja
 Cossimo Rosselli – Ostatnia Wieczerza, 1481–1482 (fresk), Kaplica Sykstyńska, Rzym
 Ercole di Roberti – Ostatnia Wieczerza, ok. 1490, National Gallery, Londyn
 Pietro Perugino – Ostatnia Wieczerza, ok. 1480, Klasztor San Onofrio, Florencja
 Pietro Perugino – Ostatnia Wieczerza, 1493–1496 (fresk), Convent of the Tertiary Franciscans, Foligno
 Leonardo da Vinci – Ostatnia Wieczerza, 1495–1497 (fresk), Santa Maria delle Grazie, Mediolan
 Franciabigio – Ostatnia Wieczerza, 1514, Convento della Calza, Florencja
 Joerg Ratgeb – Ostatnia Wieczerza, 1518–1519, Staatsgalerie, Sttutgart
 Hans Holbein – Ostatnia Wieczerza, 1524–1525, Kunstmuseum, Bazylea
 Andrea del Sarto – Ostatnia Wieczerza, 1520–1525 (fresk), Convent of San Salvi, Florencja
 Lucas Cranach Starszy – Ostatnia Wieczerza, ok. 1539, Kościół św. Wolfganga, Schneeberg
 Lucas Cranach Młodszy – Ostatnia Wieczerza, 1565, Kościół św. Jana, Dessau
 Jacopo Bassano – Ostatnia Wieczerza, 1542, Galleria Borghese, Rzym
 Pieter Pourbus – Ostatnia Wieczerza, 1548, Greoninge Museum, Brugia
 Bartholomäus Bruyn – Ostatnia Wieczerza, ok. 1550, Weimar
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, ok. 1540, Private Collection Bonhans, Londyn
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1547, San Marcuola, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1560, Saint Francois Xavier, Paryż
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1566, San Trovaso, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1567, San Stefano, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1570, San Polo, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, San Simeone Profeta, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 121x90, Musee des Beaux-Arts, Caen
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1578–1581, Scuola Grande di San Rocco, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1591, St. Martino, Lukka
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza 1592–1594, San Giorgio Maggiore, Wenecja
 Jacopo Tintoretto – Ostatnia Wieczerza, 1592, Prado, Madryt
 Juan de Flandes – Ostatnia Wieczerza, 1560, Prado, Madryt
 Livio Agresti – Ostatnia Wieczerza, 1571, Oratorio del Gonfalone, Rzym
 El Greco – Ostatnia Wieczerza, ok. 1568, Pinacoteca Nazionale, Bolonia
 Otto van Veen – Ostatnia Wieczerza, 1592, Katedra, Antwerpia
 Federico Barocci – Ostatnia Wieczerza, 1599, Katedra, Urbino
 Simon Vouet – Ostatnia Wieczerza, 1615–1620, Palazzo Apostolico, Loreto
 Jan Peterhack – Ostatnia Wieczerza, 1619, Katedra, Pelplin
 Fabrizio Boschi – Ostatnia Wieczerza, 1620, Szpital św. Bonifacego (obecnie Komenda Główna Policji Toskańskiej), Florencja
 Philippe de Champaigne – Ostatnia Wieczerza (zw. Małą), 1648, Luwr, Paryż
 Philippe de Champaigne – Ostatnia Wieczerza (zw. Wielką), 1652, Luwr, Paryż
 Frans Pourbus II – Ostatnia Wieczerza, 1618, Luwr, Paryż
 Giuseppe Vermiglio – Ostatnia Wieczerza, 1622, Quadreria Arcivescvale, Mediolan
 Daniele Crespi – Ostatnia Wieczerza, 1624–1625, Pinacoteca di Brera, Mediolan
 Valentin de Boulogne – Ostatnia Wieczerza, 1625–1626, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rzym
 Peter Paul Rubens – Ostatnia Wieczerza, 1620–1621, Seattle Art. Museum, Seattle
 Peter Paul Rubens – Ostatnia Wieczerza, 1630, Muzeum Puszkina, Moskwa
 Peter Paul Rubens – Ostatnia Wieczerza, 1631–1632, Pinacoteca di Brera, Mediolan
 Nicolas Poussin – Ostatnia Wieczerza, 1640, Belvoir Castle, Grantham
 Michael Willmann – Ostatnia Wieczerza, 1661, Muzeum Narodowe, Wrocław
 Gerbrand van den Eeckhout – Ostatnia Wieczerza, 1664, Rijksmuseum, Amsterdam
 Sebastiano Ricci – Ostatnia Wieczerza, 1713–1714, National Gallery of Art, Waszyngton
 Giovanni Battista Tiepolo – Ostatnia Wieczerza, ok. 1745–1750, Luwr, Paryż
 Franz Anton Maulbertsch – Ostatnia Wieczerza, ok. 1754, Rezidenzgalerie, Salzburg
 Francesco Fontebasso – Ostatnia Wieczerza, Akademia, Wenecja
 Benjamin West – Ostatnia Wieczerza, 1784, Tate Gallery, Londyn
 Mikołaj Ge – Ostatnia Wieczerza, 1863, Galeria Trietiakowska, Moskwa
 Salvador Dali – Ostatnia Wieczerza, 1955, National Gallery of Art., Waszyngton
 Tycjan –  Ostatnia Wieczerza, 1560–1580, kościół św. Michała i Wszystkich Aniołów, Ledbury
 Maciej Świeszewski - Ostatnia Wieczerza, 1995-2005, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy